Stati Uniti d'America
Mattoon – città della Contea di Coles, Illinois
Mattoon – villaggio della Contea di Shawano, Wisconsin